

Patronymie 

 Macon Sumerlin (1919-2005), compositeur et professeur de musique américain
 William Summerlin, dermatologue américain

Toponymie 
 Summerlin, une commune du Nevada